HOM est un sigle qui peut désigner :
  (en français, chef de mission diplomatique), le chef d'une représentation diplomatique, tel qu'un ambassadeur, un haut commissaire, un nonce, un chargé d'affaires ou un représentant permanent.

HOM est une abréviation de homme qui peut désigner :
 HOM, un fabricant français de sous-vêtements haut de gamme pour hommes racheté dans les années 1980 par Triumph International, puis en 2005 par le groupe autrichien Huber.

 Jesper Høm (1931-2000), un directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et producteur danois ;
 Sharon Hom (1951-), la directrice générale de Human Rights in China et professeur honoraire de droit à la Faculté de droit de l'université de la Ville de New York.

 Le Hom, une commune française, en région Normandie.